C'è chi cucca chi no! è una canzone di Gianni Drudi del 1992, undicesima traccia delle dodici canzoni dell'album album omonimo.

Collegamenti esterni